Mullens bezeichnet:

 Mullens (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Mullens ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Mullens (1936–2009), britischer Heeresoffizier, Generalleutnant
 Byron Mullens (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nick Mullens (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Peta Mullens (* 1988), australische Radsportlerin

Siehe auch:
 Mullen
 Mullins